Ви́ктор Влади́мирович Киселёв  (13 января 1918, Иркутск — 22 марта 1978, Иркутск) — русский советский прозаик, поэт, детский писатель. Член Союза писателей СССР.

Биография 
Родился 13 января 1918 года в Иркутске. В 1942 году окончил Архангельский лесотехнический институт, работал на лесосплаве. В 1950 году вернулся в Иркутск.

Скончался 22 марта 1978 года. Похоронен в Иркутске на Радищевском кладбище.

Творчество 
Начал печататься в 1942 году. Первые стихи были опубликованы в архангельской газете «Правда Севера», журнале «Север». Печатался  в альманахах «Ангара», «Год тридцать четвёртый», «Новая Сибирь», журналах «Крокодил», «Молодая гвардия», «Огонёк», «Смена», «Сибирские огни», «Свет над Байкалом», газетах «Восточно-Сибирская правда», «Гудок» и других.

Первый сборник стихов «Хороший обычай» вышел в Иркутске в 1958 году.

Автор прозы, стихов, пародий, эпиграмм, приключенческих повестей («Золотой водопад», «На могиле трёх шаманов») и стихов для детей, поэтических переводов с бурятского языка.

Переводил с адыгейского языка стихи поэта Киримизе Жанэ.

Вместе с Анатолием Преловским был составителем первой поэтической летописи БАМа — коллективного сборника стихов «Автограф века».

Награды 
 Нагрудный знак «Отличник советской милиции» — за повесть «На могиле трёх шаманов».
 Лауреат поощрительной премии Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей на темы трудового воспитания и профессиональной ориентации под девизом «Союз Серпа и Молота» — за поэму «Лес идёт» (1974).

Избранная библиография 
 Хороший обычай: Стихи. — Иркутск: Кн. изд-во, 1958. — 120 с. — 2000 экз.
 Корова на колёсах: Стихи для детей. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1966. — 15 с. — 100000 экз.
 Кордойская быль: Повесть. — М.: Мол. гвардия, 1975. — 143 с. — 100000 экз. — (Честь. Отвага. Мужество)
 Автограф века: Поэты на строительстве Байкало-Амурской магистрали / Составители Киселёв В. В., Преловский А. В. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1976. — 128 с. — 10000 экз.
 Золотой водопад: Приключенческая повесть. — М.: Мол. гвардия, 1979. — 222 с. — 100000 экз.

Примечания

Литература 
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиографический указатель — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. — С. 125—126. — 332 с. — 5000 экз.
 Смирнов Р. В. В. Киселёв: Биогр. очерк // Литературная Сибирь. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. — С. 242—244. — 336 с. — 5000 экз.

Ссылки 
 Виктор Киселёв на сайте Иркипедия
 Виктор Киселёв на сайте Писатели Приангарья — детям

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские поэты
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Писатели Иркутска
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Радищевском кладбище